Серия A 1997/1998 — 66-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 31 августа 1997 года и завершился 16 мая 1998 года. В 25-й раз победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 

1997/1998
Футбол в Италии в 1997 году
Футбол в Италии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998